Termenul „Lauf” se poate referi la:

în limba germană:
sport „aleargă”
muzică, în care sunetele au o succesiune rapidă
în limbajul vânătoresc extremitățile inferioară a vânatului
țeava unei arme
Nume de localitate:
Lauf an der Pegnitz, Bayern
Lauf (Baden), Baden-Württemberg
Lauf (Zapfendorf) localitate în districtul Bamberg